Песенник

 Песенник — сочинитель музыки и/или слов к песням: автор-исполнитель, композитор-песенник, поэт-песенник.
 Песенник — сборник песен, например: книга песен средневековья или «200 казахских песен».